PIK – skrótowiec nazwy Polska Izba Książki
 PIK – skrót od Punkt Informacji Kulturalnej
 PIK – międzynarodowy kod Portu lotniczego Glasgow-Prestwick
 Radio PiK – Polskie Radio Pomorza i Kujaw

Zobacz też 
 Pik (ujednoznacznienie)